The Replacements kan være forskellige ting.
 The Replacements (film) - fra 2000 instrueret af Howard Deutch.
 The Replacements (gruppe) - punk
 The Replacements (tv-serie) (da: Substitutterne, 2006 -) amerikansk tegnefilmserie af Walt Disney Television Animation